Васька:

 уменьшительное от Василий, Василиса
 популярная кличка животных, особенно котов
 разговорное название Васильевского острова, Василеостровского района и станции метро Василеостровская в Петербурге

Часть топонима
Васька-Кемасъныель

См. также 
Васькин
Васьки
Васькино
Васьково